Accord de Tripoli peut désigner :
 Accord de Tripoli, intervenu en 1976 entre le gouvernement philippin et l'insurrection moro ;
 Accord de Tripoli, intervenu en 2002 entre différents chefs de l'opposition politico-militaire au Tchad ;
 Accord de Tripoli, intervenu en 2006 entre les gouvernements du Tchad, de la Libye et le Soudan.